Кисега́ч (по названию одноименного озера, от башкирских слов – «кисеу» (резать) и «агач» (дерево)) — обгонный пункт Челябинского отделения Южно-Уральской железной дороги на линии Златоуст — Челябинск. На станции 4 пути и 1 тупик.

Основана в 1892 году.

Станция имеет пассажирское значение, связана пригородными поездами с Челябинском, Миассом, Златоустом, Кропачёво.

Станция расположена в курортной зоне, в разъезде Кисегач города Чебаркуль. Близ станции расположены озёра Чебаркуль и Еловое, базы отдыха.

Примечания

Ссылки 
 Расписание пригородных поездов

Станции Челябинского отделения Южно-Уральской железной дороги
Здания и сооружения Чебаркуля
Транспорт Чебаркуля